O Torneio de xadrez de Vienna de 1882 foi uma competição internacional de xadrez que celebrou o 25º aniversário do Wiener Schachgesellschaft. O Kaiser Francisco José I da Áustria doou o Kaiserpreis de 2000 florins austríacos para premiação. O evento foi disputado na cidade de Viena entre 10 de maio e 24 de junho, no sistema todos-contra-todos. Wilhelm Steinitz e Szymon Winawer que dividiram a premiação de primeiro e segundo lugar. Cada um recebeu 1750 Francos e 1000 florins austríacos, James Mason recebeu 1200 Francos, seguido de Zukertort (700F, mais 800F pelo prêmio de brilhantismo), Mackenzie (700 F) e Blackburne (400 F).

Viena 1882
Desporto na Áustria em 1882
1882 no xadrez